И́горь Миха́йлович Мацке́вич (род. 23 февраля 1964, Москва) — российский криминолог, доктор юридических наук (2000), профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2011), почётный работник прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции, старший партнёр юридической группы «Юракадемия: Кутафин и партнёры», президент Союза криминалистов и криминологов. Индекс Хирша — 11.

Биография 
После окончания юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова в 1986 году поступил на военную службу и проходил её в должности следователя военной прокуратуры Тамбовского гарнизона, а с 1988 года — Московского гарнизона.

В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по проблемам преступного поведения среди военнослужащих. С 1994 года — заместитель декана заочного, а затем вечернего факультета МГЮА, с 1996 года — декан вечернего факультета.

В мае 2000 года защитил докторскую диссертацию по вопросам преступности военнослужащих. В ноябре того же года назначен на должность директора Института прокуратуры МГЮА приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

С 2001 года — ректор Первого московского юридического института. C 2002 года — проректор по научной работе, с 2009 года — первый проректор—проректор по научной работе МГЮА им. О. Е. Кутафина, до 2022 года— заведующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права МГЮА.

Председатель экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по праву (2006—2013), главный учёный секретарь Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации (с 2017).

Главный редактор журнала «Юридическое образование и наука» и газеты «Юридическая Россия»; заместитель главного редактора журналов «Lex Russica» и «Актуальные проблемы российского права». Председатель редакционного совета «Евразийского юридического журнала»; член редакционной коллегии журналов «Государство и право» и «Юрист».

В 2021 году негативно высказался о комиссии по противодействию фальсификации научных исследований РАН, сравнив её с деятельностью инквизиции (при этом перепутав её с комиссией по борьбе с лженаукой), а также о диссернете, заявив, что это зарубежный политический проект. Однако привести доказательства своих слов он не смог. По данным вольного сетевого сообщества «Диссернет», являлся фигурантом кандидатской диссертации, которая содержит масштабные заимствования, не оформленные как цитаты.

Основные труды 
Автор большого числа работ в области криминологии. Некоторые из них:
 Криминологические проблемы борьбы с корыстно-насильственной преступностью военнослужащих: дисс. … к.ю.н. — М., 1992.
 Мацкевич И. М., Эминов В. Е. Преступное насилие среди военнослужащих. — М.: Юрист, 1994.
 Мацкевич И. М., Эминов В. Е. Преступность военнослужащих (исторический, криминологический, социально-правовой анализ). — М.: Пенаты, 1999.
 Мацкевич И. М., Эминов В.Е. Неосторожная преступность военнослужащих. — М.: Пенаты, 2000.
 Преступность военнослужащих: криминологические и социально-правовые проблемы: дисс. … д.ю.н. — М., 2000.
 Эминов В. Е., Максимов С. В., Мацкевич И. М.''' Коррупционная преступность и борьба с ней: учебное пособие. — М.: Юрист, 2001.
 Портреты знаменитых преступников. — М.: Полиграфопт, 2005.
 Зарипов З. С., Мацкевич И. М. Наркотики в России и в мире. — М.: Lex Russica, 2009.
 Головненков П. В., Есаков Г. А., Мацкевич И. М. У. Хелльманн. НеОбыкновенный фашизм. М., 2016.
 Причины экономической преступности. — М.: 2017.
 Криминологический портрет Степана Бандеры. М., 2018.
 Власенко Н. А.,'' Мацкевич И. М. Номенклатура и паспорт научных специальностей по юриспруденции. М., 2019.

Примечания

Ссылки 
 Мацкевич Игорь Михайлович // RELP. Юридическая Россия. Федеральный правовой портал (v.3.2)
 PERSONA GRATA «ХОРОШИМ ЮРИСТОМ БЫТЬ ОБЯЗАН!» — Интервью «Евразийскому юридическому журналу»
 Ректорат // Официальный сайт Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина
 Статья // Сайт газеты «Юридическая Россия»
 МГЮА будет готовить специалистов для ФМС?
 Мацкевич Игорь Михайлович на сайте «Диссернет»

Правоведы России
Юристы России
Криминологи
Главные редакторы России
Выпускники юридического факультета МГУ
Преподаватели МГЮА
Ректоры по алфавиту
Ректоры вузов Москвы
Фигуранты Диссернета